Кубок Хорватії з футболу 1995—1996 — 5-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вдруге здобула Кроація (Загреб).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15 серпня/6 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 серпня/5 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 серпня/3 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16 серпня/6 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 серпня/6 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 серпня/6 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 серпня/1 вересня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 серпня/5 вересня 1995

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/25 жовтня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/24 жовтня 1995

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/25 жовтня 1995

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 березня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/27 березня 1996

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/17 квітня 1996

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/16 травня 1996

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на rsssf  
 Кубок Хорватії на hrnogomet  

1995–1996
Хорватія
Хорватія
1995 у хорватському спорті
1996 у хорватському спорті